O Lajedos Futebol Clube ou Lagedos Futebol Clube é um clube de futebol de Lajedos na ilha de Santo Antão de Cabo Verde.

O clube fundado a 1983., até 2008, Lajedos foi uma clube de extremo do oeste da África. O clube comemorou o 10° aniversário em 1993 e 25° aniversário em 2008.

Lajedos jogarado na primeira temporada em 2008.

Títulos
Taça de Santo Antão: 1
2015/16

Futebol

Classificações regionais

Estatísticas 
 Melhor posição: 2a (nacional)
Melhor posição na taça: 1a (Santo Antão), 2a (Zona Sul de Santo Antão)
'Apresentatas em campeonatos regionais: cerca 10
'Apresentatas em taças regionais: cerca 10

Ligação externa
 Lajedos FC na Sports Mídia

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular de Santo Antão (Zona Sul)
Clubes de futebol fundados em 1983